Persona kan syfta på:
Persona (film) – svensk långfilm från 1966
Persona (pjäs) – teaterpjäs som bygger på filmen
Persona (psykologi) – begrepp inom psykologi
Persona (latinskt ord) – latinskt ord
Shin Megami Tensei: Persona – datorspelsserie
Revelations: Persona – första spelet i serien

Se även
Person
Persona non grata